Clarkdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clarkdale (Alabama)
 Clarkdale (Arizona)
 Clarkdale (Georgia)
 Clarkdale (Iowa)

Clarkdale ist auch der Codename einiger Prozessorkerne der Intel-Core-i-Serie, siehe Intel-Nehalem-Mikroarchitektur#Clarkdale

Siehe auch:
 Clarksdale